Miejscowości w USA:
 Bethel – miasto w stanie Alaska, w okręgu Bethel
 Bethel – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Bethel – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Bethel – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Sussex
 Bethel – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Bethel – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Anoka
 Bethel – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Shelby
 Bethel – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
 Bethel – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
 Bethel – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Bethel – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Bethel – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Kitsap

Gminy w USA:
 Bethel (ang. Bethel Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Posey
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Bethel (ang. Bethel Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Shelby
 Bethel (ang. Bethel Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bladen
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Perquimans
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clark
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Miami
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fulton
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon
 Bethel (ang. Bethel Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clay
 Bethel (ang. Bethel Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
Okręgi w USA:
 okręg Bethel (ang. Bethel Census Area) – w stanie Alaska
W Wielkiej Brytanii:
 Bethel – miejscowość w Kornwalii (Anglia)

Inne znaczenia:
 Bethel – zespół reggae

Zobacz też: Betel